Friedensrichter bezeichnet 
 einen als Friedensrichter an einem Friedensgericht tätigen Richter,
 einen Schiedsmann im Freistaat Sachsen,
 die Schlichtungsbehörde in mehreren Schweizer Kantonen,
 einen Streitschlichter in muslimischen Kulturkreisen, siehe Friedensrichter (Islam).

fr:Justice de paix en Suisse